USS Langley ha sido el nombre utilizado por tres buques de la Armada de los Estados Unidos:

, el primer portaaviones de los Estados Unidos, convertido desde el carbonero Jupiter en 1922, fue echado a pique en febrero de 1942, tras ser inutilizado por los japoneses.
, puesto en grada el 10 de julio de 1942, fue renombrado Hammann el 1 de agosto del mismo año.
, portaaviones ligero de la clase Independence dado de alta en 1943, y que participó en la Segunda Guerra Mundial, fue transferido a Francia en 1951.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos